Александр Дмитриевич Барабанов (род. 17 июня 1994, Санкт-Петербург, Россия) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник петербургской хоккейной школы. Игрок «Сан-Хосе Шаркс». Олимпийский чемпион 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.

Карьера игрока

Клубная 
Прошёл всю клубную систему СКА. Начал карьеру в молодежной команде «СКА-1946» в МХЛ в 2010 году. В сезоне 2012/13 дебютировал в фарм-клубе СКА — ХК ВМФ в ВХЛ. В этом же сезоне стал лучшим снайпером регулярного чемпионата МХЛ, забросив 39 шайб, и принял участие в Кубке вызова. Первый матч в КХЛ провел в составе СКА 13 января 2014 года в матче против «Ак Барса», через две недели в матче с минским «Динамо» забросил первую в КХЛ шайбу. В этом же сезоне стал лучшим новичком недели в Лиге. В 2015 году в составе СКА стал обладателем Кубка Гагарина, а также серебряным призёром МХЛ. Сезон 2016/17 начал в основной команде, был признан лучшим нападающим недели в сентябре 2016.

2 декабря 2019 года сделал первый в карьере хет-трик в КХЛ, забросив три шайбы в ворота ЦСКА в гостях (4:2).

7 апреля 2020 года Барабанов подписал контракт с «Торонто Мейпл Лифс». Дебютировал в НХЛ 13 января 2021 года. 12 апреля 2021 года был обменян в «Сан-Хосе Шаркс», а 26 апреля забросил свою первую шайбу в НХЛ, поразив ворота «Аризоны Койотис».

В сезоне 2021/22 закрепился в составе «Шаркс», набрав 39 очков (10+29) в 70 матчах.

В сборной 
В 2014 году в составе Сборной России принимал участие в молодёжном чемпионате мира. Набрал 6 (3+3) очков и заработал 4 штрафные минуты в 7 проведённых матчах. Вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата. Принимал участие в межсезонном турнире в Сочи в 2016 году в составе олимпийской сборной по хоккею.

В 2018 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. А так же показал хороший результат в финале ОИ с Германией.

Личная информация 
Два брата также являются воспитанниками СКА. Старший, Иван, завершил профессиональную карьеру, младший — Владимир.

В 2015 году защитил выпускную работу в НГУФК им. Лесгафта на тему «Совершенствование контратакующих действий хоккеистов из зоны защиты и прохождение средней зоны».

Государственные награды 
 Орден Дружбы (27 февраля 2018 года) — за высокие спортивные достижения на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.
 Почетный житель города Петергоф

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Достижения 
 Участник ЮЧМ 2012
 Бронзовый призёр МЧМ 2014
 Лучший снайпер регулярного первенства Молодёжной хоккейной лиги: 2012/13 (39 голов)
 Участник Кубка Вызова 2013.
  Серебряный призёр МХЛ 2015
 Обладатель Кубка Гагарина 2015.
 Обладатель Кубка Гагарина 2017.
 Олимпийский чемпион 2018.

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сан-Хосе Барракуда»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от ОСР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Выпускники Университета имени Лесгафта
Незадрафтованные игроки НХЛ